Ojers is de naam van een oud Nederlands geslacht.

De geslachtsnaam Ojers is afgeleid van een patroniem. Drie jaren voor het eind van het eerste decennium van de eenentwintigste eeuw telde het geslacht in Nederland overigens eenentwintig telgen. 

Bekende leden van dit geslacht zijn Arend Ojers (17xx-1841), koopman te Amsterdam en bouwer van Ojerslust, en zijn broer Johannis Ojers (ged. 1790-1857), belastingambtenaar te Willeskop.

Johannis Ojers trouwde op twintig oktober 1814 te Montfoort met Jacoba Antonia Maria Röckus (1786-1869 Lunteren). Uit dit huwelijk werden in ieder geval de volgende kinderen geboren:
 Pieter Ojers, (Montfoort 18 mei 1815 – Nijmegen 5 mei 1839);
 Ida Maria Ojers, (Montfoort 9 april 1817 – Utrecht 22 november 1892);
 Arend Ojers, (Montfoort 21 december 1818 – Maarssen 12 maart 1841);
 Geertruij Maria Ojers, (geb. 1 januari 1821);
 Joannes Ojers, (geb. 21 oktober 1822);
 Jan Willem Adam Jacoba Ojers, (geb. 18 juli 1824).

Pieter Ojers legde in 1821 op zesjarige leeftijd de eerste steen van de boerderij Ojerslust van zijn oom Arend Ojers in Willeskop. 

Nederlandse familie